Vila Chã ist der Name folgender Orte und Gemeinden in Portugal:

 Vila Chã (Alijó), Gemeinde im Concelho de Alijó
 Vila Chã (Esposende), Gemeinde im Concelho de Esposende
 Vila Chã (Fornos de Algodres), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Fornos de Algodres
 Vila Chã (Pombal)
 Vila Chã (Vale de Cambra)
 Vila Chã (Vila do Conde)
 Vila Chã (Santiago)
 Vila Chã (São João Baptista)
 Vila Chã da Beira
 Vila Chã de Braciosa
 Vila Chã de Ourique
 Vila Chã de Sá
 Vila Chã do Marão

Siehe auch:
 Chã (Montalegre)